Marek Grechuta –  polski piosenkarz, poeta, kompozytor i malarz
 Grechuta – album muzyczny Wojciecha Majewskiego
 Marek Grechuta & Anawa – album muzyczny Marka Grechuty oraz zespołu Anawa
 Projekt Grechuta – album muzyczny zespołu Plateau
 Pieśni Marka Grechuty do słów Tadeusza Nowaka – album muzyczny Marka Grechuty